Brightwell ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Lucy Brightwell (1811–1875), britische Radiererin und Autorin
 Paul Brightwell, englischer Schauspieler und Regisseur.´
 Robbie Brightwell (1939–2022), britischer Leichtathlet
 Thomas Brightwell (1787–1868), britischer Algenkundler
 Wayne Brightwell (* 1957), kanadischer Ringer